Чемпионат Дании по шахматам 1959 года проходил в Орхусе. Бент Ларсен стал в четвёртый раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1959

Чемпионаты Дании по шахматам
1959 год в шахматах
Спорт в Дании в 1959 году
Спортивные соревнования в Орхусе